Naziv Kraljevina Italija može se odnositi na:

 Kraljevstvo Italija (srednji vijek) – srednjovjekovna država na prostoru Italije
 Kraljevstvo Italija (1805. – 1814.) – Napoleonova marionetska država
 Kraljevina Italija (1861. – 1946.) – država nastala ujedinjenjem Italije